Denumirea de Dreanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dreanovo, un oraș în comuna Dreanovo, regiunea Gabrovo;
 Dreanovo, un sat în comuna Simeonovgrad, regiunea Haskovo;
 Dreanovo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Dreanovo, un sat în comuna Lăki, regiunea Plovdiv.